A primeira temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 23 de setembro de 2012 e teve sua final no dia 16 de dezembro de 2012, num total de 13 episódios semanais. Todos os episódios foram transmitidos aos Domingos à tarde, na Rede Globo.

Na final do programa, ficaram Ellen Oléria (Time Carlinhos Brown), Ju Moraes (Time Claudia Leitte), Liah Soares (Time Daniel) e Maria Christina (Time Lulu Santos). A brasiliense Ellen Oléria, do time de Carlinhos Brown, venceu a temporada com 39% dos votos, ganhando o prêmio de 500 mil reais, um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento de carreira, um carro e um show no réveillon de Copacabana no Rio de Janeiro em 2013.

Audições

Audições regionais
As inscrições online estiveram abertas de 13 de maio a 23 de julho de 2012. Os inscritos selecionados foram então chamados às audições regionais em oito capitais do Brasil:

Foram mais de 20.000 inscritos, mas apenas 105 deles foram selecionados para realizar as audições finais.

Episódios

1.º Episódio: Audições às Cegas (23 de setembro de 2012) 

 Performance em grupo
"Assim Caminha a Humanidade" (Lulu Santos) — Técnicos do The Voice Brasil

2.º Episódio: Audições às Cegas (30 de setembro de 2012) 

 Performance em grupo
"Exttravasa" (Claudia Leitte) — Técnicos do The Voice Brasil

3.º Episódio: Audições às Cegas (07 de outubro de 2012) 

 Performance em grupo
"Já Sei Namorar" (Tribalistas) — Técnicos do The Voice Brasil

4.º Episódio: Audições às Cegas (14 de outubro de 2012) 
 Performance em grupo
"Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)" (Tim Maia) — Técnicos do The Voice Brasil

5.º Episódio: Batalhas (21 de outubro de 2012) 

Cada treinador, para reduzir o número de participantes à metade, escolheu duetos da mesma equipe para se enfrentarem na fase de batalhas. O escolhido pelo mentor no final da batalha passa para as semifinais, porém o que não for escolhido tem a chance de ser resgatado por algum dos outros mentores no "Peguei". Esse recurso dá a chance, de após a eliminação de um candidato na rodada de batalha, dos outros três juízes poderem "roubar" o competidor de sua equipe original para a deles. Se houver mais de um juiz querendo o mesmo participante, o competidor tem a decisão final de para qual time ele prefere ir. Caso nenhum dos técnicos demonstre interesse em salvar, o participante está eliminado do programa. Vale lembrar que cada um tem direito de salvar apenas três vozes.

Nessa rodada, os mentores contaram com a ajuda de outros cantores para treinarem os duetos. Lulu Santos teve o auxílio de Preta Gil, Carlinhos Brown de Rogério Flausino, Claudia Leitte de Ed Motta e Daniel de Luiza Possi.

 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

6.º Episódio: Batalhas (28 de outubro de 2012) 

 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

7.º Episódio: Batalhas (04 de novembro de 2012) 
 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

8.º Episódio: Apresentações Ao Vivo (11 de novembro de 2012) 

 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

9.º Episódio: Apresentações Ao Vivo (18 de novembro de 2012) 
 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

10.º Episódio: Apresentações Ao Vivo (25 de novembro de 2012) 

Nota: Esse episódio foi dividido em duas partes, devido ao Grande Prêmio do Brasil de Formula 1.

Parte 1: Apresentações Ao Vivo (Parte 3)

 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

Parte 2: Quartas de Final (Parte 1)
 – Participante salvo pelo público
 – Participante foi eliminado

11.º Episódio: Apresentações Ao Vivo (02 de dezembro de 2012) 

 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

12.º Episódio: Apresentações Ao Vivo - Semifinais - (9 de dezembro de 2012) 

 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

13.º Episódio: Apresentações Ao Vivo - Finais - (16 de dezembro de 2012) 

Classificação para a Final
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

Final
 – Participante vencedora
 – Participante finalista

Performance em grupo:

Resultados
Detalhes dos resultados

  Vencedor
  Finalista
  Artista foi salvo(a) pelo público
  Artista foi salvo(a) pelo(a) mentor(a)

  Artista avançou para a final do programa
  Artista não se apresentou
  Artista foi eliminado(a)

Times 

  Time Brown
  Time Daniel

  Time Lulu
  Time Claudia

Times 

  – Vencedora
  – Finalista
  – Eliminado(a) na final
  – Eliminado(a) nas semifinais
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Eliminado(a) na rodada de apresentações ao vivo
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Audiência 
Os dados são divulgados pelo IBOPE. A audiência média do programa ficou em 14,65.

Ligações externas 
 Site oficial

Programas da TV Globo que estrearam em 2012
The Voice Brasil
2012 na televisão no Brasil